Narbut steht für:

 Heorhij Narbut (1886–1920), ukrainischer Grafiker
 Wladimir Iwanowitsch Narbut (1888–1938), russischer Dichter, Bruder des vorigen

 (3448) Narbut, ein Asteroid